Финал Кубка Турции по футболу 2007/2008 годов состоялся 7 мая 2008 года. «Кайсериспор» оказался сильнее «Генчлербирлиги» в серии пенальти (11:10), основное и дополнительное время же закончились со счётом 0:0. «Кайсериспор» стал обладателем Кубка Турции.

Путь к финалу

Финал

Примечания

Ссылки 
 Протокол матча на soccerway.com

2008
Турция
Матчи ФК «Кайсериспор»
Матчи ФК «Генчлербирлиги»
События 7 мая
Май 2008 года
Спорт в Турции в 2008 году
Спортивные соревнования в Бурсе